(littéralement « Proche tête à cornes ») est un genre éteint et fossile de dinosaures herbivores cératopsiens qui vécut au Crétacé supérieur au Canada. Il a été découvert en Alberta dans la formation géologique de Horseshoe Canyon datée de la fin du Campanien, soit il y a environ  (millions d'années).

Une seule espèce est rattachée au genre : , décrite par Brown en 1914.

Présentation 
Une autre espèce, A. longirostris, décrite en 1929 par C. M. Sternberg, est aujourd'hui considérée comme un synonyme junior dA. ornatus.

 Époque : Crétacé
 Taille : 5 à 6 m de long
 Habitat : Canada (Alberta)
 Régime alimentaire : Herbivore

Historique 
Barnum Brown du Musée Américain d'Histoire Naturelle a découvert le premier fossile d'anchicératops au cours d'une fouille effectuée le long de la rivière Red Deer en Alberta en 1912 et a nommé l'espèce deux ans plus tard. Ce spécimen initial ne consistait qu'en un crâne partiel, mais des découvertes suivantes incluent un squelette presque complet, qui fait désormais partie de la collection du Musée National du Canada.

Inventaire des fossiles retrouvés 
  A. ornatus : six crânes, un squelette complet
 « A. longirostris » : un crâne

Cladogramme Ceratopsidae

Voir aussi 
 la liste des dinosaures

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure de la formation de Horseshoe Canyon
Paléontologie au Canada
Taxon fossile décrit en 1914